Die Toyota-Racing-Series-Saison 2014 ist die zehnte Saison der Toyota Racing Series. Sie begann am 11. Januar in Invercargill und endet am 9. Februar in Feilding. Insgesamt werden 15 Rennen auf 5 Rennstrecken ausgetragen.

Teams und Fahrer

Rennkalender 
Es werden fünf Rennwochenenden mit je drei Rennen ausgetragen. Ein Rennen findet am Samstag, zwei Rennen am Sonntag statt. Die Veranstaltungen finden an fünf aufeinander folgenden Wochenenden statt.

Die Startaufstellung für das erste Rennen wird durch die schnellste Zeit eines Fahrers im ersten Qualifying ermittelt. Für das zweite Rennen wird nach der Zielreihenfolge des ersten Rennens gefahren, wobei entweder die ersten vier, sechs oder acht Piloten in umgekehrter Reihenfolge (reversed grid) starten, je nachdem wie groß das Starterfeld ist. Im dritten Rennen wird die Startaufstellung für das Rennen durch die schnellste Zeit des zweiten Qualifyings ermittelt.

Wertungen

Punktesystem 
Die Punkte wurden nach folgendem Schema vergeben:

Fahrerwertung

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Website der Toyota Racing Series (englisch)

Motorsportsaison 2014